Charles King (1687–1748) – angielski kopmpozytor
 Charles King (1844–1933) – amerykański generał i pisarz
 Charles King (1875–1961) – liberyjski polityk, prezydent Liberii w latach 1920–1930
 Charles King (1880–1958) – amerykański lekkoatleta, dwukrotny medalista olimpijski
 Charles King (1895–1957) – amerykański aktor
 Charles King (1911–2001) – brytyjski kolarz
 Charles King (ur. 1967) – amerykański historyk